Giovan Battista Embriaco – padre domenicano e insegnante inventore dell'idrocronometro.
 Guglielmo Embriaco – condottiero italiano
 esponente della famiglia Embriaci